14-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1997 прошла 4 сентября 1997 года в Нью-Йоркском Radio City Music Hall. Ведущим церемонии был Крис Рок.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Beck — «The New Pollution»
 Jamiroquai — «Virtual Insanity»
 Jewel — «You Were Meant for Me»
 Nine Inch Nails — «The Perfect Drug»
 No Doubt — «Don't Speak»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Babyface — «Every Time I Close My Eyes»
 Beck — «Devils Haircut»
 R. Kelly — «I Believe I Can Fly»
 Will Smith — «Men in Black»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Эрика Баду — «On & On»
 Мередит Брукс — «Bitch»
 Тони Брэкстон — «Un-Break My Heart»
 Джуэл — «You Were Meant for Me»
 Пола Коул — «Where Have All the Cowboys Gone»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Blur — «Song 2»
 Counting Crows — «A Long December»
 Dave Matthews Band — «Crash into Me»
 No Doubt — «Don't Speak»
 The Wallflowers — «One Headlight»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
 Мередит Брукс — «Bitch»
 Фиона Эппл — «Sleep to Dream»
 Hanson — «MMMBop»
 Jamiroquai — «Virtual Insanity»
 The Wallflowers — «One Headlight»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
 Aerosmith — «Falling in Love (Is Hard on the Knees)»
 Dave Matthews Band — «Crash into Me»
 Foo Fighters — «Monkey Wrench»
 Marilyn Manson — «The Beautiful People»
 Rage Against the Machine — «People of the Sun»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
 Babyface (с Stevie Wonder) — «How Come, How Long»
 Erykah Badu — «On & On»
 Blackstreet (с Dr. Dre и Queen Pen) — «No Diggity»
 Toni Braxton — «Un-Break My Heart»
 Puff Daddy (с Faith Evans и 112) — «I’ll Be Missing You»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
 Blackstreet (с Dr. Dre and Queen Pen) — «No Diggity»
 Dr. Dre — «Been There, Done That»
 Missy «Misdemeanor» Elliott — «The Rain (Supa Dupa Fly)»
 The Notorious B.I.G. — «Hypnotize»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
 The Chemical Brothers — «Block Rockin' Beats»
 Freak Nasty — «Da Dip»
 The Prodigy — «Breathe»
 Spice Girls — «Wannabe»

Лучшее альтернативное видео | Best Alternative Video 
 Beck — «The New Pollution»
 Blur — «Song 2»
 Foo Fighters — «Monkey Wrench»
 Nine Inch Nails — «The Perfect Drug»
 Sublime — «What I Got»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
 Iggy Pop — «Lust for Life» (из TTrainspotting)
 R. Kelly — «I Believe I Can Fly» (из Space Jam)
 Will Smith — «Men in Black» (из MMen in Black)
 Bruce Springsteen — «Secret Garden» (из Jerry Maguire)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
 The Chemical Brothers — «Setting Sun»
 Daft Punk — «Da Funk»
 Missy Elliott — «The Rain (Supa Dupa Fly)»
 Jamiroquai — «Virtual Insanity»
 Radiohead — «Paranoid Android»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Beck — «The New Pollution» (режиссёр: Beck Hansen)
 Missy Elliott — «The Rain (Supa Dupa Fly)» (режиссёр: Hype Williams)
 Jamiroquai — «Virtual Insanity» (Director: Джонатан Глейзер)
 Nine Inch Nails — «The Perfect Drug» (режиссёр: Mark Romanek)
 The Smashing Pumpkins — «The End Is the Beginning Is the End» (Directors: Joel Schumacher, Jonathan Dayton и Valerie Faris)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Beck — «The New Pollution» (хореограф: Peggy Hickey)
 Cibo Matto — «Sugar Water» (хореограф: Michel Gondry)
 Dr. Dre — «Been There, Done That» (хореографы: Fatima & Swoop)
 Jamiroquai — «Virtual Insanity» (хореограф: Jason Kay)
 Will Smith — «Men in Black» (хореограф: Stretch)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Eels — «Novocaine for the Soul» (Special Effects: Ashley Clemens)
 Jamiroquai — «Virtual Insanity» (Special Effects: Джонатан Глейзер and Sean Broughton)
 Marilyn Manson — «The Beautiful People» (Special Effects: D.A.V.E./Panic & Bob)
 The Smashing Pumpkins — «The End Is the Beginning Is the End» (Special Effects: Chris Staves, Nigel Randall, Edson Williams and the Brothers Strause)
 Will Smith — «Men in Black» (Special Effects: Paul Griffin, Alan Rosenfield and Wayde Howie)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Beck — «The New Pollution» (Art Director: K. K. Barrett)
 Jamiroquai — «Virtual Insanity» (Art Director: John Bramble)
 Marilyn Manson — «The Beautiful People» (Art Director: Ken Baird)
 Nine Inch Nails — «The Perfect Drug» (Art Director: Tom Foden)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Beck — «Devils Haircut» (Editor: Hank Corwin)
 Jamiroquai — «Virtual Insanity» (Editors: Jonathan Glazer и John McManus)
 The Smashing Pumpkins — «The End Is the Beginning Is the End» (Editor: Hal Honigsburg)
 The Wallflowers — «One Headlight» (Editor: Einar Thorteinsson)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Eels — «Novocaine for the Soul» (оператор: Jeff Cronenweth)
 Jamiroquai — Virtual Insanity (оператор: Steven Keith-Roach)
 Nine Inch Nails — «The Perfect Drug» (оператор: Jeff Cronenweth)
 The Smashing Pumpkins — «The End Is the Beginning Is the End» (оператор: Declan Quinn)

Viewer’s Choice 
 Jewel — «You Were Meant for Me»
 The Prodigy — «Breathe»
 Puff Daddy (featuring Faith Evans and 112) — «I’ll Be Missing You»
 Spice Girls — «Say You'll Be There»
 The Wallflowers — «One Headlight»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Азия | MTV Networks Asia Pacific 
  Dewa 19 — «Kirana»
  The Eraserheads — «Ang Huling El Bimbo»
  Joey Boy — «Fun Fun Fun»
  KRU — «Fanatik»
  Lee Seung-Hwan — «Family»

MTV Австралия 
  Human Nature — «Don’t Say Goodbye»
  Powderfinger — «Living Type»
  Savage Garden — «To the Moon and Back»
  Silverchair — «Freak»
  Spiderbait — «Calypso»

MTV Бразилия 
  Fernanda Abreu — «Kátia Flávia»
  Angra — «Make Believe»
  Baba Cósmica — «Uma Pedra no Meu Caminho»
  Barão Vermelho — «Amor Meu Grande Amor»
  Carlinhos Brown — «A Namorada»
  Camisa de Vênus — «O Ponteiro Tá Subindo»
  Cidade Negra — «Firmamento»
  Kid Abelha — «Te Amo pra Sempre»
  Lagoa — «Revista de Mulher Pelada»
  Maria do Relento — «Conhece o Mário»
  Nenhum de Nós — «Vou Deixar Que Você Se Vá»
  Os Ostras — «Uma, Duas ou Três (Punheta)»
  Os Paralamas do Sucesso — «La Bella Luna»
  Pato Fu — «Água»
  Planet Hemp — «Dezdasseis/Dig Dig Dig (Hempa)»
  Raimundos — «Puteiro em João Pessoa»
  Lulu Santos — «Aviso aos Navegantes»
  Sepultura — «Ratamahatta»
  Skank — «É uma Partida de Futebol»
  Virgulóides — «Bagulho no Bumba»

MTV Европа 
  Daft Punk — «Around the World»
  Jamiroquai — «Virtual Insanity»
  The Prodigy — «Breathe»
  Radiohead — «Paranoid Android»
  Skunk Anansie — «Hedonism (Just Because You Feel Good)»

MTV Индия 
  Lucky Ali — «O Sanam»
  Amitabh Bachchan — «Eir Bir Phatte»
  Asha Bhosle — «O Mere Sona Re»
  Colonial Cousins — «Krishna»
  Daler Mehndi — «Dardi Rab Rab»

MTV Япония 
  Air — «Hair Do»
  Chara — «Yasashii Kimochi»
  Denki Groove — «Shangi-La»
  Scha Dara Parr — «Otona Ni Nattemo»
  The Yellow Monkey — «Rakuen»

MTV Латинская Америка 
  Azul Violeta — «Volveré a Empezar»
  Café Tacuba — «Chilanga Banda»
  Control Machete — «¿Comprendes Mendes?
  Fito Páez — „Cadáver Exquisito“
  Aleks Syntek y la Gente Normal — „Sin Ti“

MTV Мандарин 
  Jeff Chang — „Affection“
  Chyi Chin — „Cliff“
  Mavis Fan — „Bartender Angel“
  Valen Hsu — „If Cloud Knows“
  Aaron Kwok — „Share My Love“
  Wu Bai and China Blue — „End of Love“

Специальная премия „Признание Поколения“ | Video Vanguard Award 
 LL Cool J
 Mark Romanek

Выступления

Пре-шоу 
 The Mighty Mighty Bosstones (с John Popper) — „The Impression That I Get“
 Foo Fighters — „Everlong“/»Monkey Wrench"

Основное шоу 
 Puff Daddy (с Faith Evans, 112, Mase и Sting) — «Mo Money Mo Problems»/«I’ll Be Missing You»
 Jewel — «Angel Standing By»
 The Prodigy — «Breathe» (live from London)
 The Wallflowers (с Bruce Springsteen) — «One Headlight»
 Lil Kim, Da Brat, Missy Elliott, Lisa «Left-Eye» Lopes и Angie Martinez — «Not Tonight (Ladies Night Remix)»
 U2 — «Please»
 Beck — «The New Pollution»
 Spice Girls — «Say You'll Be There»
 Jamiroquai — «Virtual Insanity»
 Marilyn Manson — «The Beautiful People»

При участии 
 Синди Кроуфорд и Пэт Смир — представили Best Group Video
 Марта Стюарт и Баста Раймс — представили Best Dance Video
 Madonna — говорила о смерти Diana, Princess of Wales, и представили The Prodigy
 Кевин Бейкон и Джанин Гарофало — представили Best Video from a Film
 Адам Сэндлер и Мередит Брукс — представили Best Alternative Video
 Wu-Tang Clan — представили Lil' Kim, Missy Elliott, Angie Martinez, Da Brat и Lisa Lopes
 Elton John — представил Best New Artist in a Video
 Dermot Mulroney и John Popper — представили Best Male Video (и анонсировали Beck's win for Best Direction in a Video)
 Mariah Carey — представила Video Vanguard Award с LL Cool J
 No Doubt — представили Best R&B Video
 Mike Myers — представил Beck
 Sheryl Crow — chatted with The Rolling Stones via satellite, then introduced the next presenters
 Fiona Apple и Chris Tucker — представили International Viewer’s Choice Awards winners
 Maxwell, Dave Matthews и Boyd Tinsley — представили Best Rap Video
 Janet Jackson — представила Video Vanguard Award с Mark Romanek
 Naomi Campbell — представила Jamiroquai
 David Arquette и Lisa Marie Presley — представили Viewer’s Choice
 Blackstreet — представили Best Female Video
 Will Smith — представил Video of the Year

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1997
 MTV VMA 1997

Музыкальные премии
1997
1997 год в музыке США